Jerzy Wójcik (1916–2005) lengyel vívó, olimpikon
 Jerzy Wójcik (1930–2019) lengyel operatőr